RHV ist eine Abkürzung und steht für:

 Reid-Hillview, Flughafen im Santa Clara County, USA
 Republikanischer Hochschulverband
 République de Haute-Volta, ehemaliger Name und Kfz-Nationalitätskennzeichen von Burkina Faso
 Reservehandverfahren, ein Verschlüsselungsverfahren der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 Rotes Höhenvieh, eine Hausrindrasse

RhV ist eine Abkürzung und steht für:
 Rheintalische Verkehrsbetriebe

RHV